Герцог Амбруаз-Франсуа де Бурнонвиль (; ок. 1620 — 12 декабря 1693, Ла-Мот-Тийи) — французский генерал, участник Тридцатилетней войны.

Биография 
Второй сын герцога Александра I де Бурнонвиля, графа д'Энен-Льетар, и Анны де Мелён.

Герцог де Бурнонвиль, сеньор де Фампу, Рё в Артуа, Ла-Мот-Тийи в диоцезе Санс.

Отправился вместе с отцом в изгнание во Францию, где поступил на военную службу. 24 января 1638 назначен капитаном в кавалерийский полк графа, затем маршала де Гиша, воевавший в Пьемонте. В том же году участвовал в осаде Сент-Омера, в 1639 Ивуа и Дамвилье, в 1640 Арраса, в 1641 Эра, Ла-Басе и Бапома, в 1642 в битве при Онекуре, в 1643 в битве при Рокруа и осаде Тионвиля, в 1644 в битве при Фрайбурге, осадах Филиппсбурга, Майнца и Ландау, в 1645 во второй битве при Нёрдлингене и взятиях Хайльбронна и Трира.

22 декабря 1645 получил патент для набора валлонского пехотного полка своего имени, которым командовал при осадах Куртре, Берга и Дюнкерка в 1646, Ла-Басе в 1647, осаде Ипра и битве при Лансе в 1648.

16 февраля 1649 произведен в лагерные маршалы. В 1649 и 1650 оставался при дворе, и в 1651 распустил свой полк.

13 июля 1651 отец по контракту передал ему титул герцога де Бурнонвиля, в августе эта транзакция была утверждена в Париже жалованной грамотой, зарегистрированной 25 августа. В сентябре 1652 в Компьене герцогу была выдана жалованная грамота Людовика XIV, возводившая Бурнонвиль в ранг герцогства-пэрии. По сведениям отца Ансельма, она так и не была зарегистрирована, и следовательно, пожалование не вступило в силу, тем не менее Амбруаз на коронации Людовика 7 июня 1654 представлял графа Шампани.

20 января 1656 получил должность придворного королевы Марии Терезии. 16 января 1657 в Версале был назначен преемником маршала Лопиталя на посту генерал-губернатора Парижа и окрестностей. Вступил в эту должность 20 апреля 1660, после смерти маршала.

25 сентября 1660 старший брат князь Александр II де Бурнонвиль, также носивший титул герцога,  официально отказался в его пользу от фамильных владений во Франции.

После смерти Мазарини и ареста Никола Фуке герцог был вынужден уйти в отставку (май 1662) и покинуть двор. После смерти жены в 1678 принял церковный сан, и умер в своем замке Ла-Мот-Тийи близ Ножан-сюр-Сен. Был погребен в этом городе в церкви приории бенедиктинок, которую он восстановил.

Семья 
Жена (29.04.1655): Лукреция-Франсуаза де Лавьёвиль (1629—1678), дочь герцога Шарля I де Лавьёвиля и Мари Бушье

Дочь:

 Мари-Франсуаза де Бурнонвиль (08.1656—16.07.1748), придворная дама Марии Терезии Австрийской (1674—1683). Муж (13.08.1671): герцог Анн-Жюль де Ноай (1650—1708), маршал Франции

Примечания

Литература 
 , p. 806, 838
 , pp. 243—244
 

Генералы Франции XVII века
Пэры Франции
Участники Тридцатилетней войны
Бурнонвили